Лагуна дел Кармен има више значења:

 Лагуна дел Кармен (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лагуна дел Кармен (Сан Лукас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лагуна дел Кармен (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику